Groton har flere betydninger:
 Groton, Connecticut
 Groton, Suffolk